Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2004 arrangerades mellan 14 och 29 augusti, på arenorna Faliro Sports Pavilion Arena och Helliniko Olympic Arena i Aten. Tio nationer var med i turneringen. De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev femma i grupperna spelade om plats 9–10. Förlorarna i kvartsfinalerna spelade om plats 5–8.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp A, resultat

Grupp B

Grupp B, resultat

Slutspel
Alla tider är östeuropeisk tid (UTC+2)

Slutspel och klassificeringsmatcher

Match om 9:e och 10:e plats

Kvartsfinaler

Kvartsfinal

Semifinaler

Matcher om plats 5-8

Match om 7:e och 8:e plats

Match om 5:e och 6:e plats

Bronsmatch

Final

Slutlig ställning

Se även 
 Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2004

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.